Gary Phillips (basket-ball)
 Gary Phillips (football)

Homonymie de personnes